Die African Squash Open 2007 fanden vom 3. bis 8. Dezember 2007 in der nigerianischen Stadt Lagos statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Das Preisgeld betrug 20.000 US-Dollar.

Das Turnier gewann Amr Swelim, der im Finale Aaron Frankcomb mit 7:11, 11:6, 11:8 und 11:7 bezwang. Damit sicherte er sich seinen zweiten Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Sodiq Taiwo einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Lagos